Соревнования по теннису в одиночном разряде среди девушек на I летних юношеских Олимпийских играх прошли с 14 по 20 августа в Kallang Tennis Centre.

Общая информация 
Победительницей турнира стала 16-я ракетка юниорского рейтинга Дарья Гаврилова из России. По пути к титулу она обыграла двух сеянных теннисисток — вторую ракетку мира Элину Свитолину и 13-ю ракетку мира Яну Чепелову.

В финале её противостояла 26-я ракетка мира Чжэн Сайсай из Китая. Сайсай удалось выбить сразу трёх сеянных — в первом же матче она обыграла 2-ю сеянную Монику Пуиг, а затем после матчей с ней заканчивали свой турнирный путь 14-я ракетка мира Унс Джабир и 4-я ракетка мира Тимея Бабош.

Лучшей среди неудачниц полуфиналов стала Яна Чепелова из Словакии. Уроженка Кошице единственной из сеянных добралась до полуфинала в верхней половине сетке, где, как уже говорилось, уступила будущей победительнице турнира. В матче за третьей место ей удалось обыграть Тимею Бабош. Представительница Венгрии также была единственной сеянной теннисисткой, но в нижней половине сетки.

Призёры

Посев 

  Элина Свитолина (UKR) (Второй раунд)
  Моника Пуиг (PUR) (Первый раунд)
  Тимея Бабош (HUN) (Полуфинал)
  Сатиэ Исидзу (JPN) (Первый раунд)

<li> Ан-Софи Местах (BEL) (Второй раунд)
<li> Вероника Сепеде Роиг (PAR) (Первый раунд)
<li> Яна Чепелова (SVK) (Бронзовая медаль)
<li> Унс Джабир (TUN) ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Сингапур